Witness ( für Zeuge) ist der Titel von:
 Der einzige Zeuge (Witness), US-amerikanischer Spielfilm von Peter Weir (1985)
 Witness (Katy-Perry-Album), Musikalbum von Katy Perry (2017)
 Witness (Kirk-Knuffke-Album), Musikalbum von Kirk Knuffke (2018)

The Witness ist der Titel folgender Werke:
 The Witness (1983), Textadventure von Infocom (1983)
 The Witness (2016), Adventurespiel von Thekla (2016)
 The Witness (Film) (목격자), südkoreanischer Spielfilm von Jo Kyu-jang (2018)

Siehe auch:
 Zeuge (Begriffsklärung)